MDK – skrót od Młodzieżowy Dom Kultury
 
 MDK – skrót od Miejski Dom Kultury
 
 MDK – seria gier komputerowych

Zobacz też 

 Pałac Młodzieży